Als Gerberhaus werden Gebäude bezeichnet in denen das Gerberhandwerk ausgeführt wird.

Beispielsweise im Gerberhaus Alpirsbach

Das Gerber-Haus in Gustavsburg hat seinen Namen von Heinrich Gerber